Pastaza désigne soit :
 le Río Pastaza en Équateur et au Pérou
 la province de Pastaza en Équateur
 Pastaza, canton de la province de Pastaza en Équateur